Hikari (luce in giapponese) può riferirsi a:

Cinema
Hikari – film del 2017 diretto da Naomi Kawase

Geografia 
Hikari  – città giapponese della prefettura di Yamaguchi
Hikari  – municipalità giapponese soppressa della prefettura di Chiba

Musica
Hikari  – singolo del 2008 di Mai Hoshimura
Hikari  – singolo del 2001 di Utada Hikaru
Hikari  – singolo del 2006 di Yui Horie
Hikari  – singolo del 2011 di BT
Hikari  – album del 2017 dei Oceans Ate Alaska

Altro
 – personaggio dell'anime Pokémon
 – personaggio dell'anime Digimon
 – personaggio dell'anime Pretty Cure Max Heart
Hikari danio  – specie di Danio
Hikari  – società giapponese specializzata in vendita di cibo a base di pesce
Hikari  – convoglio che presta servizio sulla ferrovia ad alta velocità dello Shinkansen, in Giappone
Hikari  – nome proprio giapponese